Жежерин — русская фамилия.

Известные носители 
 Жежерин, Борис Петрович (род. 1912) — советский и украинский архитектор, доктор архитектуры.
 Жежерин, Вадим Борисович (род. 1946) — советский и украинский архитектор.